Naturparkweg heißen: 

 Naturparkweg (Schleswig-Holstein), Wanderweg in Norddeutschland
 Naturparkweg (Oberösterreich), OÖ-Radweg Nr. 30, im Mühlviertel beim Naturpark Rechberg